

Geografia 

 Savoy – è il nome in inglese della regione storica della Savoia, francese dal 1860, dei due dipartimenti che attualmente la compongono e della dinastia che la governò

 Savoy – villaggio della contea di Champaign, Illinois
 Savoy – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Savoy – città della contea di Fannin, Texas

Architetture 

 Savoy - palazzo e albergo di Firenze

 Savoy Palace – residenza nobiliare della Londra medievale distrutto durante la Rivolta dei contadini del 1381
 Savoy Chapel – è un luogo di culto anglicano e una cappella reale di Londra
 Savoy Hotel – albergo di Londra che sorge sul sito dell'antico Savoy Palace
 Savoy Theatre – teatro di Londra che sorge sul sito dell'antico Savoy Palace
 Savoy Hospital – fu un ospedale di Londra che sorgeva sul sito dell'antico Savoy Palace
 Savoy Place – è la sede dell'Institution of Engineering and Technology a Londra

 Savoy Ballroom – locale da ballo di New York

Letteratura 
 Hotel Savoy (romanzo) – è un romanzo di Joseph Roth

Cinema 
 Savoy Pictures – casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense
 Savoy-Hotel 217 – è un film del 1936 diretto da Gustav Ucicky

Musica 
 Savoy – gruppo musicale pop norvegese
 Savoy – album dei Savoy del 2004
 Savoy Records – etichetta discografica jazz statunitense
 Savoy Brown – sono un gruppo blues rock britannico
 Savoy Truffle –  è un brano musicale dei Beatles del 1968
 Savoy-Doucet Cajun Band – sono stati un gruppo musicale cajun statunitense
 Savoy Opera – è un sottogenere dell'operetta che si sviluppò nell'Inghilterra vittoriana nel tardo XIX secolo
 Savoy Songbook Vol. 1 – è il sesto album studio dei Savoy del 2007

Pagine correlate 
 Savoia